Carlos Espíndola (Rio de Janeiro, 1870 — 1920) é um flautista brasileiro. Era o pai da cantora Aracy Cortes.

Era um exímio executante de flauta e um chorão inveterado.

Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de choro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro